Финал Кубка Турции по футболу 2015/2016 годов состоялся 26 мая 2016 года. «Галатасарай» переиграл «Фенербахче» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Протокол матча на tff.org
 Протокол матча на soccerway.com

2016
Турция
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Фенербахче»
События 26 мая
Май 2016 года
Спорт в Турции в 2016 году
Спортивные соревнования в Анталье